Ива́н Бара́нников:
 Баранников Иван Адрианович (1857—1914) — украинский врач, доктор медицины, профессор Императорского Харьковского университета.
 Баранников, Иван Тимофеевич (1921—1941) — советский корякский писатель.